Die 69. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 19. Mai bis zum 26. Mai 1975 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt. Auf Grund des schlechten Wetters mussten sie wie schon 1950 wieder um einen Tag verlängert werden, damit das Endspiel im Damendoppel noch ausgetragen werden konnte.

Das Turnier war (sowohl im Herren- als auch im Damenbereich) Teil des von der ILTF eingerichteten Grand Prix Circuits.

Die Titelverteidiger Eddie Dibbs und Helga Masthoff schieden vorzeitig aus. Dibbs verlor im Achtelfinale gegen Harald Elschenbroich und Masthoff im Viertelfinale gegen Renáta Tomanová, die sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite der Australierin Dianne Fromholtz erfolgreich war. Auch Manuel Orantes gewann sowohl das Einzel als auch das Doppel an der Seite seines Landsmannes Juan Gisbert. Iris Riedel erreichte im Einzel das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 27. Mai 1975, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 29. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1975)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1975
WTA Tour 1975